Cleat steht für:
 Schuhplatte, Verbindungsstück zwischen einem Fahrradschuh und einem Klickpedal
 NATO-Codename des sowjetischen Flugzeugmodells Tupolew Tu-116